Септември може да се отнася за:
 Септември – деветият месец от годината
 Септември – град в област Пазарджик
 Септември – връх в Кавказ (3100 m)
 Септемврийското въстание от 1923 г., наричано и „Септември“
 „Септември“ – поема на Гео Милев
 „Септември“ – българско списание
 „Септември“ – филм на Уди Алън

Спорт

Клубове 
 ФК „Септември“ (Симитли)
 ПФК „Септември“ (София)
 ФК „Септември“ (Тервел)
 ЦСКА „Септемврийско знаме“ – старо име на ЦСКА (София)

Стадиони 
 „Септември“, с. Крушари
 „Септември“, Симитли
 „Септември“, Смолян
 „Септември“, София